Алекса́ндр Алекса́ндрович Е́шкин (8 сентября 1982, Тольятти) — российский футболист, центральный полузащитник. Тренер.

Биография 
Родился 8 сентября 1982 года в Тольятти.

Начинал свою карьеру в клубе «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). В составе молодежной команды в 2001 году стал серебряным призёром турнира дублеров Премьер-Лиги. В 2003—2004 годах выступал за «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). В 2005 году Ешкин помог тольяттинской «Ладе» выйти в Первый дивизион, а также дошёл с ней до 1/16 финала Кубка России, где тольяттинцы проиграли «Амкару». Затем выступал за ряд клубов второго и первого дивизионов, в том числе в 2008 году за барнаульское «Динамо» в первом дивизионе.

С 2010 по 2012 год являлся опорным полузащитником ивановского «Текстильщика». После окончания сезона 2011/12 покинул команду. В июле 2012 года заключил контракт с командой второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье» — «Сызрань-2003». Перед началом очередного первенства в 2013 году перешёл в ещё один клуб второго дивизиона, «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), и в первом же матче Кубка России принёс своему новому клубу победу, реализовав два пенальти.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Знамя Труда»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Химик-Август»